Stahlmaß steht für:

 Stahlmaßband, ein Maßband aus Stahl
 Stahlmaßstab, ein Lineal aus Stahl